Karlo VI može biti:

 Karlo VI., kralj Francuske
 Karlo VI., car Svetog Rimskog Carstva